Bådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bådan (vid Torsön, Nykarleby), Österbotten, 
 Bådan (vid Stora Alören, Nykarleby), Österbotten, 
 Bådan, Kaskö, Österbotten, 
 Bådan, Iniö, Åboland, 
 Bådan, Houtskär, Åboland, 
 Bådan, Kimitoön, Åboland,

Åland 

 Bådan (Kumlinge, Åland), 
 Bådan (Simskäla, Vårdö, Åland), 
 Bådan (Väderskär, Vårdö, Åland), 
 Bådan (Brändö, Åland), 
 Bådan (Eckerö, Åland),

Sverige

 Bådan (naturreservat), Luleå kommun,

Se även
Bådarna

Robotskapade Finlandförgreningar